Преображенка — деревня в Аромашевском районе Тюменской области России. Входит в состав Русаковского сельского поселения.

География 
Деревня находится в юго-восточной части Тюменской области, в лесостепной зоне, на правом берегу реки Культометевки (правый приток Вагая), на расстоянии примерно 25 километров (по прямой) к северо-востоку от села Аромашева, административного центра района.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с длительной морозной зимой и коротким тёплым летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −18,6 °С (абсолютный минимум — −49 °С), температура самого тёплого (июля) — 17,6 °С (абсолютный максимум — 38 °С). Безморозный период длится в течение 111 дней. Среднегодовое количество осадков — 200—427 мм, из которых около 70 % приходится на период с мая по сентябрь. Снежный покров держится в среднем 156 дней.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,5 %, женщины — соответственно 52,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % из 120 чел.

Примечания 

Населённые пункты Аромашевского района